Scharfenberg kan avse:

Scharfenbergkoppel – en typ av koppling mellan motorvagnar eller spårvagnar

Personer
Karl Scharfenberg (1874–1938), en tysk ingenjör uppfinnare av scharfenbergkoppelet
Georg Ludwig Scharfenberg (1746–1810) en tysk entomolog och luther-evangelisk pastor.

Geografi

Antarktis 

 Scharfenberg, Antarktis,

Polen 

 Bystra (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat gdański, 

Robotskapade Polenförgreningar